Серия А 2019/2020 — 118-й сезон высшего дивизиона в системе футбольных лиг Италии и 88-й сезон в качестве турнира, проводящегося по круговой системе. Сезон начался 24 августа 2019 года и завершился 2 августа 2020 года. Чемпионский титул защитил «Ювентус».

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Кьево», «Фрозиноне» и «Эмполи». Их заменили «Брешиа» и «Лечче», занявшие 1-е и 2-е места в Серии B 2018/19, которые в последний раз выступали в Серии А в сезонах 2010/11 и 2011/12 соответственно, а также «Эллас Верона», победивший в плей-офф Серии B (в последний раз выступал в Серии А в сезоне 2017/18).

9 марта 2020 года итальянское правительство объявило, что приостанавливает все спортивные турниры в стране, включая Серию A, до 3 апреля 2020 года, из-за пандемии коронавирусной инфекции в Италии.

Игроком сезона во второй раз подряд был признан нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Обладателем награды «Самый ценный игрок сезона» / «MVP сезона» (), которая была создана и впервые вручена в предыдущем сезоне, стал полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала. Лучшим бомбардиром сезона является нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле.

Клубы-участники

Тренерские перестановки в межсезонье

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Результаты матчей 
 •  •

Статистика

Бомбардиры 

(откорректировано по состоянию на 2 августа 2020 года)

Хет-трики

MVP месяца

Нарушения

См. также 
 Кубок Италии по футболу 2019/2020

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2019/2020
Футбол в Италии в сезоне 2019/2020
Италия
Италия 1